1-й корпус противовоздушной обороны, в ВС СССР во время и после Великой Отечественной войны формировался трижды:

 1-й корпус ПВО (1938) — сформирован 11.01.1938 г. в Москве, 17.12.1941 г. переформирован в Московский корпусной район ПВО.
 1-й корпус ПВО (1944) — сформирован 21 апреля 1944 года в составе Северного фронта ПВО на основе Мурманского корпусного района ПВО, прикрывал город Мурманск.
 1-й Особый корпус ПВО — сформирован в 13 июня 1953 года в г. Видное Московской области. 1 июня 1988 года переименован в 86-ю дивизию ПВО.